Aznā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Aznā (ort), Lorestan, 
 Aznā (kommunhuvudort), Lorestan, 
 Shahrestān-e Aznā, kommun, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar